

Tabelle der Zeichen U+28000 bis U+2A6DF im Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B 

CJK
CJK-Ideogramme Erweiterung B/28000